Mukerji kan som auktorsförkortning betyda:

 D. D. Mukerji
 Krisha Gopal Mukerji

Robotskapade auktorsförkortningar